Heffter ist der Familienname folgender Personen:

 Arnd Poetzsch-Heffter (* 1958), deutscher Informatiker und Professor für Softwaretechnik
 Arthur Heffter (1859–1925), deutscher Pharmakologe und Chemiker, Rektor der Humboldt-Universität zu Berlin (1922/23)
 August Wilhelm Heffter (1796–1880), deutscher Jurist, Rektor der Humboldt-Universität zu Berlin (1836/37)
 Fritz Poetzsch-Heffter (1881–1935), deutscher Rechtswissenschaftler
 Georg Poetzsch-Heffter (1926–2013), deutscher Politiker (FDP, CDU)
 Heinrich Heffter (1903–1975), deutscher Historiker
 Johann Carl Heffter (1722–1786), deutscher Arzt und Naturforscher
 Lothar Heffter (1862–1962), deutscher Mathematiker, (Pro-)Rektor der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (1917/18)
 Moritz Wilhelm Heffter (1792–1873), deutscher Historiker und Gymnasiallehrer

mit Namenszusatz von
 Anton von Heffter (1777–1844), ab 1818 Bürgermeister von Salzburg
 Heinrich von Heffter (1610–1663), ab 1656 Bürgermeister von Zittau 
 Ignaz von Heffter (1740–1818), Kaufmann und ehemaliger Bürgermeister von Salzburg

Siehe auch:
 Hefter